JMP est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Marc Parent, un humoriste québécois ;
 JMP (John’s Macintosh Project), un logiciel de statistiques générales ;
 Journée mondiale de prière, la plus grande initiative œcuménique de femmes chrétiennes de toutes traditions ;
 Java Memory Profiler, un logiciel de gestion des performances mémoire pour le langage de programmation Java.